Lluís Jou i Senabre (Barcelona, 1881 – 1968) gravador, tipògraf i dibuixant català.
 Lluís Jou i Mirabent (Sitges, 1955) notari.